Magreza
Ou ainda:
Bicicleta - no Brasil, chamadas "magrelas"

Localidades

Magrelos - concelho de Marco de Canaveses

Desambiguação